Herran kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Herrán (ort), Norte de Santander, 
 Herrán (kommun), Norte de Santander,

Frankrike 

 Herran, Haute-Garonne, kommun, Département de la Haute-Garonne, 

Robotskapade Colombiaförgreningar